

Moda 
 Incredibili e meravigliose (Incredibili e, le donne corrispondenti, Meravigliose) – esponenti di una moda della Francia del periodo del Direttorio

Musica 
 Incredibile – album di Moreno del 2014

Televisione 
 Incredibile – programma televisivo del 1988-1989 condotto da Maria Rosaria Omaggio
 Incredibile! – programma televisivo degli anni 2000 condotto da Veronica Maya

Altro 
 Incredibili afflictamur – enciclica di papa Pio IX del 1863

Voci correlate 
 Dieci incredibili giorni
 Storie incredibili